Губеревци су насеље у Србији у општини Лучани у Моравичком округу. Према попису из 2011. било је 610 становника.

Демографија 
У насељу Губеревци живи 677 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 47,8 година (44,6 код мушкараца и 51,2 код жена). У насељу има 293 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,74.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Лучанима
Насељена места у Моравичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији